Emil Schubiger ist der Name folgender Personen:

* Emil Schubiger (Politiker) (1834–1906), Schweizer Politiker
 Emil Schubiger (Ingenieur) (1903–1992), Schweizer Ingenieur